«Брат» () — коротке науково-фантастичне оповідання Кліффорда Сімака, вперше опубліковане журналом «Fantasy & Science Fiction» у жовтні 1977 року.

Сюжет 
Сільський житель і письменник Едуард Ламберт ніколи не покидав рідної місцевості.
Його брат-близнюк у підлітковому віці покинув батьківський дім і записався в космофлот.

Едуард у своїх творах описує навколишню природу, хоча міг би описувати пригоди на багатьох планетах.
Оскільки у них з братом особливий вид телепатичного зв'язку — кожен може бачити все що бачить інший.
Але він не позволяє собі ділитися цими знаннями, щоб не порушити ций особистий зв'язок.

Схожість з іншими творами 
 Час для зірок —  науково-фантастичний роман Роберта Гайнлайна, 1956 року.

Перевидання та переклади 

Оповідання неодноразово перевидалося мовою оригіналу у США та Великій Британії та включалося в престижні антології, а також було перекладено іспанською, італійською, російською, фламандською, французькою, японською  та іншими мовами

Посилання 
 
 Оповідання «Брат» на сайті Лабораторія фантастики 

Твори Кліффорда Сімака
Науково-фантастичні оповідання США
Фантастичні оповідання 1977